Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2016 – turniej, który odbył się w dniach 5 - 13 marca 2016 w Kopenhadze, w Danii. Mistrzami świata juniorów zostali Szkoci, a mistrzyniami świata juniorów Kanadyjki.

W turnieju wzięło udział po 10 drużyn męskich i żeńskich reprezentujących 12 państw.

Dania gościła mistrzostwa świata juniorów w curlingu po raz pierwszy.

Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Tie-break

O wejście do fazy play-off 
 -  4:10

O utrzymanie 
 -  5:7

Play-off

Półfinał

Mecz o 3. miejsce

Finał 
13 marca, 9:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Play-off

Półfinał

Mecz o 3. miejsce

Finał 
13 marca, 14:00

Klasyfikacja końcowa

Uwagi 
Do dywizji B zamiast ostatniej Korei Południowej spadła siódma Rosja, gdyż Korea Południowa została wybrana gospodarzem przyszłorocznych mistrzostw świata juniorów w curlingu.

Zobacz też 
 Sezon 2015/2016 w curlingu

Bibliografia 
 

2016
2016 w curlingu
Sport w Kopenhadze
2016 w Danii
Curling w Danii